В статье представлен список послов СССР и России в Латвии.

Хронология дипломатических отношений 
 11 августа 1920 г. — установлены дипломатические отношения между РСФСР и Латвией на уровне миссий.
 23 июля 1923 г. — установлены дипломатические отношения между СССР и Латвией на уровне миссий.
 5 августа 1940 г. — Латвия вошла в состав СССР.
 4 октября 1991 г. — возобновлены дипломатические отношения на уровне посольств.
 23 января 2023 г. — Латвия понижает уровень дипотношений до временного поверенного в делах с 24 февраля 2023.

Список послов

См. также 
 Список послов Российской Федерации в государствах Европы
 Чрезвычайный и полномочный посол СССР и России
 Латвийско-российские отношения

Примечания

Ссылки 
 Список послов РСФСР и СССР в Латвии в Справочнике по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898 - 1991
 Сайт Посольства Российской Федерации в Латвии

Латвия

Послы Российской Федерации в Латвии